Лале — топоним:

Болгария 
 Лале () — село в Кырджалийской области.

Франция 
 Лале () — коммуна в регионе Нижняя Нормандия, департамент Орн.
 Лале () — коммуна в регионе Пикардия, департамент Сомма.
 Лале () — коммуна в регионе Бургундия, департамент Сона и Луара.
 Лале () — коммуна в регионе Гранд-Эст, департамент Нижний Рейн.